Anos do século III a.C.